Aldealengua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldealengua (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldealengua (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar